Vakareca ima više značenja:
 Vakareca (Đenova)
 Vakareca (Pjačenca)